Ла-Боа́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 95 км на схід від Нанта, 14 км на південний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Ла-Боаль, Андар, Боне, Брен-сюр-л'Отьйон, Корне, Ла-Дагеньєр i Сен-Матюрен-сюр-Луар було об'єднано в новий муніципалітет Луар-Отьйон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 456 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1270,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Боаль на сайті французького Національного інституту географії 
 Ла-Боаль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Боаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара